Босхо () — топоним в России якутского происхождения.

 Босхо — гора, юго-западнее Хараулахского хребта, координаты 70°25'	127°29’.
 Босхо — гора, северо-западнее Приленского плато, в левобережье р. Аллара-Мёлюк, координаты 61°38'	110°26'.
 Босхо — река, правый приток р. Онгнёкон, координаты 59°11'	129°45’.
 Босхо — река, правый приток р. Дабан, координаты 59°06'	123°10’.

Примечания